Орден Святого Георгія — державна нагорода Грузії
 Орден Святого Георгія — імператорський цивільний лицарський орден імператорів Священної Римської імперії з династрії Люксембург.
 Орден Святого Георгія — Королівський лицарський орден Угорського королівства
 Орден Святого Георгія (Австрія) — імператорський релігійний лицарський орден Габсбургів, правителів Священної Римської імперії.
 Орден Святого Георгія (Габсбурґ-Лотаринґен) — династичний лицарський орден Габсбурґ-Лотаринґен, глави Імператорського Дому Австро-Угорської імперії.
 Імператорський Орден Святого Георгія — католицький лицарський орден Королівства Обох Сицилій
 Орден Святого Михайла і Святого Георгія — британський кавалерський орден, державна нагорода Об'єднаного Королівства
 Королівський орден Святих Георгія і Константна — нагорода Грецького королівства
 Орден святого великомученика Георгія Переможця — церковна нагорода УПЦ КП
 Орден святого великомученика Юрія Переможця — церковна нагорода ПЦУ
 Орден святого великомученика Георгія Побідоносця — церковна нагорода УПЦ МП
 Орден святого Георгія — військова нагорода Російської імперії
 Орден святого Георгія — державна нагорода Російської Федерації
 Орден святого Георгія — імператорське яйце Фаберже

Див. також 
 Святий Георгій (значення)

Нагороди за алфавітом